Pförtsch ist der Familienname folgender Personen:

 Klara Pförtsch (1906–nach 1957), deutsche Kommunistin
 Waldemar Pförtsch (* 1951), deutscher Ökonom, Professor für International Business und Betriebswirtschaftslehre